Brennecke ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Brennecke (1898–1970), deutscher Schriftsteller
 Carsten Brennecke (* 1975), deutscher Rechtsanwalt
 Emil Brennecke (1863–1930), deutscher Eisenindustrieller
 Erich Brennecke (Karl Wilhelm Erich Brennecke; 1885–1967), deutscher Geodät und Hochschullehrer 
 Gerhard Brennecke (1916–1973), deutscher evangelischer Theologe, Chefredakteur und Missionsdirektor 
 Günther Brennecke (* 1927), deutscher Hockeyspieler
 Hanns Christof Brennecke (* 1947), deutscher Kirchenhistoriker
 Horst Brennecke (* 1939), deutscher Hockeyspieler
 Joachim Brennecke (1919–2011), deutscher Schauspieler
 Jochen Brennecke (1913–1997), deutscher Schriftsteller
 Johannes Benjamin Brennecke (1849–1931), deutscher Arzt
 Kurt Brennecke (1891–1982), deutscher General
 Ludwig Nathaniel August Brennecke (1843–1931), deutscher Wasserbau- und Tiefbauingenieur
 Merit Brennecke (* 2000), deutsche Basketballspielerin
 Nils Brennecke (* 1974), deutscher Autor, Moderator und Journalist
 Otto Brennecke (1882–1936), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter
 Wilfried Brennecke (1926–2012), deutscher Musikwissenschaftler und Redakteur

 Wolf D. Brennecke (1922–2002), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Brennecke-Nunatakker, Gruppe von Nunatakkern in der Antarktis
 Brenneke
 Brennicke